Гармо́:
 Гармо — горная вершина на Памире;
 Гармо — река на Памире;
 Гармо — ледник на Памире.